Les Anges de l'enfer est un film réalisé par Howard Hughes en 1930 ;
 Les Anges de l'enfer est un film réalisé par Daniel Haller en 1967 ;
 Les Hells Angels sont un club de motards.